Beatogordius är ett släkte av tagelmaskar. Beatogordius ingår i familjen Chordodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tagelmaskar
Beatogordius